Герострат (Герастрат; , Ger-ashtart, , ; «покровительствуемый Астартой») — мужское имя. Известные носители:
 Герострат (казнён в 356 до н. э.) — эфесец, который сжёг храм Артемиды
 Герострат — царь Арвада (330-е до н. э.)

Примечания